Brama Portowa w Szczecinie
 Brama Portowa w Stargardzie